Вавастла има више значења:

 Вавастла (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Вавастла (Сочитлан де Висенте Суарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику